Константи́н Во́лков: Волков, Константин Васильевич (1871—1938) — Герой Труда.
 Волков, Константин Константинович (1869 — после 1917) — член Государственной думы, священник.
 Волков, Константин Леонидович (род. 1997) — российский хоккеист, вратарь.
 Волков, Константин Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист, нападающий.
 Волков, Константин Сергеевич (1907—?) — писатель-фантаст.
 Волков, Константин Юрьевич (род. 1960) — прыгун с шестом.